Ragazze in uniforme (film 1931)
 Ragazze in uniforme (film 1958)